Cynewulf est un nom vieil-anglais porté par :

 Cynewulf, poète anglo-saxon ;
 Cynewulf (mort en 782 ou 783), évêque de Lindisfarne ;
 Cynewulf (mort en 786), roi du Wessex.

Anthroponyme anglo-saxon